Mistrzostwa Afryki w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne organizowane od 1979 przez Confederation of African Athletics. Początkowo impreza rozgrywana była nieregularnie, dopiero od 1996 ustalił się cykl dwuletni.

Edycje

Rekordy

Przypisy

Bibliografia 
 

!